Егин:
 Егин, Владимир Николаевич (род. 1952) — советский и узбекистанский шахматист.
 Егин, Владислав Игоревич (1989—2021) — российский хоккеист.